Amadeus II van Savoye (+1080), graaf van Savoye (1078-1080)
 Amadeus II van Montfaucon (+1195), heer van Montfaucon (1150-1195) en graaf van Montbéliard (1163-1195)
 Amadeus II van Genève-Maurienne (+1220), bisschop van Saint-Jean-de-Maurienne
 Amadeus II van Genève (+1308), graaf van Genève (1280-1308)
 Amadeus van Aosta (1898-1942), hertog van Aosta en Apulië